Jméno a příjmení Tomáš Černý může znamenat několik osobností:

 Tomáš Černý (botanik) (* 1975) – český geobotanik
 Tomáš Černý (politik) (1840 – 1909) – český právník, pražský starosta, funkcionář Sokola
 Tomáš Černý (výtvarník) (* 1983) – český výtvarník
 Tomáš Černý (pěvec) (* 1960) – český operní pěvec a operetní a muzikálový herec a zpěvák
 Tomáš Černý (redaktor) (* 1979) – český rozhlasový hlasatel, redaktor a technik
 Tomáš Černý (pedagog) (* 1983) – český VŠ pedagog
 Tomáš Černý (fotbalista) (* 1985) – český fotbalista